Trup jak ja (ang. Dead Like Me) – amerykański komediowo-dramatyczny serial telewizyjny stworzony przez Bryana Fullera, nadawany przez telewizję Showtime w latach 2003-2004. Premiera serialu w Polsce miała miejsce 2 września 2008 roku na kanale Sci-Fi Channel.

Fabuła 
Serial opowiada o osiemnastoletniej Georgie Lass, która pierwszego dnia pracy została zabita przez deskę klozetową spadającą ze stacji kosmicznej Mir. W wyniku zbiegu okoliczności zostaje ponurym żniwiarzem, jednym z terenowych pracowników Śmierci.

Obsada 
 Ellen Muth jako Georgia "George" Lass
 Mandy Patinkin jako Rube John Sofer
 Callum Blue jako Mason
 Laura Harris jako Daisy Adair
 Jasmine Guy jako Roxy Harvey
 Rebecca Gayheart jako Betty Rhomer
 Britt Mckillip jako Reggie Lass
 Cynthia Stevenson jako Joy Lass
 Greg Kean jako Clancy Lass
 Christine Willes jako Delores Herbig
 Crystal Dahl jako Crystal Smith

Spis odcinków

Seria 1

Seria 2

Linki zewnętrzne 
 
 
 Trup jak ja – MGM
 3rd Season of Dead Like me Petition for 3rd Season of Dead Like me

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Amerykańskie telewizyjne seriale fantasy
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2004
Seriale telewizji Showtime